Volleybal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1984 te Los Angeles.

Heren 
Bulgarije, Cuba, Polen en USSR hadden zich gekwalificeerd voor dit toernooi, maar zagen van deelname af. Ze werden vervangen door China, Italië, Tunesië en Zuid-Korea.
De 10 deelnemende landen waren verdeeld over 2 groepen:
 Groep A: Argentinië, Brazilië, Tunesië, Verenigde Staten en Zuid-Korea:
 Groep B: Canada, China, Egypte, Italië en Japan.

Voorronde

Groep A

Groep B

Plaatsingsronde

5e t/m 8e plaats

9e en 10e plaats

7e en 8e plaats

5e en 6e plaats

Halve Finales

Bronzen Finale

Finale

Eindrangschikking

Dames 
Cuba, Oost-Duitsland en USSR hadden zich gekwalificeerd voor dit toernooi, maar zagen van deelname af. Ze werden vervangen door Canada, West-Duitsland en Zuid-Korea.
De 8 deelnemende landen waren verdeeld over 2 groepen:
 Groep A: Brazilië, China, Verenigde Staten en West-Duitsland.
 Groep B: Canada, Japan, Peru en Zuid-Korea.

Voorronde

Groep A

Groep B

Plaatsingsronde

5e t/m 8e plaats

7e en 8e plaats

5e en 6e plaats

Halve Finales

Bronzen Finale

Finale

Eindrangschikking

Medaillespiegel

Externe link 
 Officieel rapport Olympische Zomerspelen 1984 (Engels)

Volleybal
1984
Volleybal in 1984